William Whiteley ist der Name folgender Personen:

* William Whiteley (Politiker) (1882–1955), britischer Politiker
 William G. Whiteley (1819–1886), US-amerikanischer Politiker
 William N. Whiteley (1834–1911), US-amerikanischer Maschinenkonstrukteur und Unternehmer
 William Whiteley (Unternehmer) (1831–1907), britischer Unternehmer